Hořina bezeichnet

 Hořina, rechter Zufluss zur Čižina in Tschechien
 Hořina (Radbuza), linker Zufluss zur Radbuza in Tschechien
 Hořina (408 m), Berg im Pilsener Hügelland, Tschechien
 Hořina, Waldgebiet nördlich von Holýšov, Tschechien